Буки́ () — посёлок городского типа в Уманском районе Черкасской области Украины.

Географическое положение 
Находится на реке Горный Тикич, в посёлке 2 моста через реку.

Ближайшая железнодорожная станция — Поташ находится в 22 км от посёлка.

История 
Поселение известно с конца XVI века.

В 1889 году численность населения составляла 1191 человек, местечко Буки относилось к Уманскому уезду Киевской губернии.

Посёлок городского типа с 1965 года.

В ходе индустриализации СССР в 1927—1929 годы здесь была построена и 7 ноября 1929 года — введена в эксплуатацию Букская ГЭС, плотина которой образует искусственный водопад высотой 2 метра.

Во время Великой Отечественной войны с 14 июля 1941 до 6 марта 1944 селение находилось под немецкой оккупацией.

В 1967 году численность населения составляла 5,5 тыс. человек, здесь действовали маслодельный завод и кирпичный завод.

В 1977 году численность населения составляла 4,1 тыс. человек, здесь действовали ГЭС, пищекомбинат, межколхозная строительная организация, производственное отделение райсельхозтехники, сельское профессионально-техническое училище, две общеобразовательные школы, больница, Дом культуры и семь библиотек.

В январе 1989 года численность населения составляла 2604 человека.

В 1991 году ГЭС была остановлена, а в настоящий момент сооружения станции заброшены.

На 1 января 2013 года численность населения составляла 1916 человек.

Примечания

Ссылки 
 Буки

Посёлки городского типа Черкасской области